Turtle Bay puede hacer referencia a:

 Turtle Bay, Manhattan, un barrio de Nueva York
 Turtle Bay, O'ahu, en el archipiélago de Hawái
 Turtle Bay, Bermudas
 Turtle Bay, un disco de 1973 por Herbie Mann
 Turtle Bay Exploration Park en Redding, California